Alexander Fabian Zefanias Reuterskiöld, född 3 december 1804 på Ludvika bruk, död 26 december 1891 i Stockholm, var en svensk generallöjtnant och Sveriges krigsminister 1862–1867. Han var son till överjägmästaren Axel Fredrik Reuterskiöld i släkten Reuterskiöld och friherrinnan Anna Dorotea Cedercreutz. Han gifte 14 juli 1833 på Forsbacka i Stora Tuna socken i Kopparbergs län med Anna Birgitta Charlotta Schenström, som var dotter till bruksägaren filosofie magister Johan Magnus Schenström och Britta Kristina Enström. De var föräldrar till filantropen Agda Montelius.

Alexander Reuterskiöld var chef för Hälsinge regemente åren 1856–1860.

Makarna Reuterskiöld är begravda på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.

Militärtjänstgöring
 1822 - Fänrik
 1847 - Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente
 1856 - Överste och chef för Hälsinge regemente
 1860 - Chef för Upplands regemente
 1862 - Generalmajor
 5 juli 1867 - Generallöjtnant
 1872 - Avsked

Källor

Noter

Tryckta källor
Nordisk familjebok Uggleupplagan. 23. Retzius - Ryssland Reuterskiöld (Läst 2014-10-03)

Sveriges krigsministrar
Svenska generaler
Kommendörer av Svärdsorden
Svenska militärer under 1800-talet
Personer från Ludvika
Alexander
Gravsatta på Norra begravningsplatsen i Stockholm
Födda 1804
Avlidna 1891
Män